Следећа страница представља списак хорор филмова са највећом зарадом у историји, као и хорор франшиза чији су филмови у збиру остварили највеће зараде. Списак није прилагођен инфлацији.

50 хорор филмова са највећом зарадом у историји 
 Поља обојена у зелено означавају да се филмови тренутно приказују у биоскопима.
 Последњи пут ажурирано 8. јуна 2022.

25 хорор франшиза са највећом зарадом у историји

Хорор филм са највећом зарадом, по годинама

Референце

Спољашње везе 

Спискови